Onomàstica:

 Marc Curi, tribú de la plebs el 199 aC.

 Marc Curi, cavaller romà conegut per un plet notable

 Marc Curi tribú de la plebs el 58 aC.

 Marc Curi, amic de Ciceró

 Gai Curi terratinent romà 

 Quint Curi, senador romà 

 Vibi Curi, comandant de la cavalleria de Cèsar 

 Luci Fulvi Curi, cònsol el 322 aC

 Marc Fulvi Curi Petí, cònsol el 305 aC en

Química:

 Curi, element químic

Història:

 Curi, funció de protecció i tutoria de les dones a l'antiga Grècia